Далешице могу бити:

 Далешице, град у Пољској
 Далешице (Требич), варошица у округу Требич, крај Височина, Чешка Република
 Далешице (Јаблонец на Ниси), насеље у округу Јаблонец на Ниси, Либеречки крај, Чешка Република